SAIK kan syfta på:

 Sandvikens AIK
 Skellefteå AIK
 Storfors AIK
 Sundsvalls AIK
 Sävedalens AIK